

Persone
 Betty Schade (1895-1982) – attrice tedesca naturalizzata statunitense
 Doris Schade (1924-2012) – attrice tedesca
 Frank Schade (1950) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Fritz Schade (1880-1926) – attore statunitense
 Hartmut Schade (1954) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Herbert Schade (1922-1994) – mezzofondista tedesco
 Horst Schade (1922-1968) – calciatore tedesco
 Jens August Schade (1903-1978) – scrittore danese
 Kevin Schade (2001) – calciatore tedesco

Altro
 315186 Schade – asteroide areosecante